Radužnyj, cittadina del Circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra;
 Radužnyj, cittadina dell'Oblast' di Vladimir.
 Radužnyj, centro abitato situato nei confini della città di Volgograd, nell'Oblast' di Volgograd.
 Radužnyj, centro abitato situato nel Gorodiščenskij rajon, nell'Oblast' di Volgograd.
 Radužnyj, centro abitato situato nel Černozemel'skij rajon, nella Calmucchia.
 Radužnyj, centro abitato situato nei confini della città Kurgan, nell'Oblast' di Kurgan.
 Radužnyj, centro abitato situato nel Ol'skij rajon, nell'Oblast' di Magadan.
 Radužnyj, centro abitato situato nel Kolomenskij rajon, nell'Oblast' di Mosca.
 Radužnyj, centro abitato situato nei confini della città Balakovo, nell'Oblast' di Saratov.
 Radužnyj, centro abitato situato nei confini della città Iževsk, nell'Udmurtia.
 Radužnyj, centro abitato situato nel Agapovskij rajon, nell'Oblast' di Čeljabinsk.